

Mjesto
Hrvatska:
 Kusonje, kod Pakraca

BiH:
 Kusonje (Osmaci, BiH), naselje u općini Osmaci, istočna Bosna

Događaji u Domovinskom ratu
 Zasjeda u Kusonjama
 Pokolj u Kusonjama